Pontikonísi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Pontikonísi, ö, Kreta, 
 Pontikonísi (ö i Grekland, Attika), Nomós Attikís, 
 Pontikonísi (ö i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar